4. Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim na dystansach 1999 odbyły się w dniach 12–14 marca 1999 w Heerenveen w Holandii. Zawody rozegrano w hali Thialf. Do rozdania było 10 kompletów medali, po 5 w konkurencjach męskich, jak i żeńskich. Najwięcej tytułów mistrzowskich wywalczyła Niemka Gunda Niemann-Stirnemann. W klasyfikacji medalowej najlepsza była Holandia.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 111 łyżwiarzy z 20 krajów.

Reprezentacja Polski

Mężczyźni 
 Paweł Abratkiewicz
 500 metrów – 6. miejsce
 1000 metrów – 5. miejsce
 Tomasz Świst
 500 metrów – 7. miejsce
 1000 metrów – 18. miejsce
 Jaromir Radke
 10000 metrów – 14. miejsce

Medale

Wyniki

Kobiety

500 m 
 Data: 12 marca 1999

1000 m 
 Data: 13 marca 1999

1500 m 
 Data: 14 marca 1999

3000 m 
 Data: 12 marca 1999

5000 m 
 Data: 13 marca 1999

Mężczyźni

500 m 
 Data: 13 marca 1999
DSQ – zdyskwalifikowany, DNS – nie wystartował, DNF – nie ukończył

1000 m 
 Data: 14 marca 1999
DSQ – zdyskwalifikowany

1500 m 
 Data: 13 marca 1999
WR – rekord świata

5000 m 
 Data: 12 marca 1999

10000 m 
 Data: 14 marca 1999
DSQ – zdyskwalifikowany

Klasyfikacje medalowe

Kobiety

Mężczyźni

Państwa

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na SchaatsStatistieken.nl
 Wyniki mężczyzn na SchaatsStatistieken.nl

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim na dystansach
1999 w sportach zimowych
1999 w Holandii
Łyżwiarstwo szybkie w Holandii
Sport w Heerenveen